

Geografia
 Schiavi di Abruzzo – comune della provincia di Chieti

Persone
 Giangiacomo Schiavi – giornalista e scrittore italiano
 Lea Schiavi  (1907-1942) – giornalista italiana 
 Raffaele Schiavi – calciatore italiano, difensore del Cosenza
 Rolando Schiavi –  ex calciatore argentino, di ruolo difensore
 Vittorio Schiavi (1916-2005) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Pagine correlate 
 Schiavo (disambigua)
 Schiava